Schlatt puede referirse a:

 Schlatt, municipio austríaco del estado de Alta Austria.
 Schlatt, comuna suiza del cantón de Turgovia.
 Schlatt, comuna suiza del cantón de Zúrich.
 Schlatt-Haslen, comuna suiza del cantón de Appenzell Rodas Interiores.